

Sigle 
 Air traffic management – gestione traffico aereo
 Assistente tecnico museale – dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali presente nei maggiori musei statali italiani

Codici 
 ATM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Altamira (Brasile)
 atm – codice ISO 639-3 della lingua ata (Filippine)

Cinema
 ATM - Trappola mortale (ATM) – film del 2011 diretto da David Brooks

Scienza e medicina

 atm – simbolo dell'atmosfera, unità di misura della pressione

 ATM – proteina chinasi implicata nel processo di riparazione delle rotture a carico del doppio filamento di DNA, mutata nell'Atassia-telangectasia
Articolazione temporo-mandibolare – articolazione tra la mandibola e l'osso temporale

Musica 
 ATM – singolo di J. Cole del 2018
 ATM – singolo di Clementino del 2022

Telecomunicazioni, informatica e tecnologia 
 Asynchronous Transfer Mode – protocollo di rete a livello collegamento, basato sulla commutazione di cella
 ATM – clone russo del computer ZX Spectrum
 Adobe Type Manager – software di gestione dei caratteri prodotto da Adobe
Automated Teller Machine – sportello per il prelievo automatico di denaro contante, in Italia chiamato comunemente "BANCOMAT"
Automatenmarken – francobolli automatici
At the moment – al momento, in uso nelle chat

Trasporti

Spagna 
 Autoritat del Transport Metropolità – consorzio spagnolo di trasporto pubblico dell'area di Barcellona

Italia 
 Azienda Tramviaria Municipale, poi Azienda Trasporti Municipali – vecchie denominazioni dell'ATC, azienda di trasporto pubblico di Bologna
 Azienda Tranvie Municipali, poi Azienda Torinese Mobilità – vecchie denominazioni del Gruppo Torinese Trasporti, azienda di trasporto pubblico di Torino
 Azienda Trasporti Municipalizzata – azienda di trasporto pubblico di Messina
 Azienda Trasporti Mesulana – azienda di trasporto pubblico di Vittorio Veneto
 Azienda Trasporti Milanesi – azienda di trasporto pubblico di Milano
 Azienda Trasporti Molisana – azienda di trasporto pubblico regionale e interregionale del Molise
 Azienda Trasporti Municipalizzata – azienda di trasporto pubblico di Piombino
 Azienda Trasporti e Mobilità – azienda di trasporto pubblico di Ravenna
 Azienda Trasporti e Mobilità – azienda di trasporto pubblico di Trapani

Altri progetti